Яккатут — топоним в Узбекистане:
 Яккатут — посёлок городского типа в Китабском районе Кашкадарьинской области.
 Яккатут — посёлок городского типа в Узбекистанском районе Ферганской области.